Літня Школа «Досягнення та застосування сучасної інформатики, математики та фізики» (, ) — міжнародний науково-освітній проект Наукового товариства студентів та аспірантів (НТСА) Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту» (НТУУ «КПІ»).

Літня Школа AACIMP традиційно проходить щосерпня (тривалістю два тижні) з 2006 року в НТУУ «КПІ» (м. Київ, Україна).

Цільова аудиторія проекту — студенти, аспіранти та молоді спеціалісти в області точних та природничих наук.

Історія 

У 2006 році НТСА НТУУ «КПІ» одним з перших в Україні (на той момент подібних багатопрофільних літніх шкіл та семінарів існувало мало) запустило Літню Школу при НТУУ «КПІ», яка поєднувала і поєднує два блоки — природничі та точні науки (звідси й емблема проекту — метелик, ліве крило якого живе (символ живих систем), а праве — аттрактор Лоренца (символ неживих систем).

Перша Літня Школа «Досягнення та застосування сучасної інформатики, математики та фізики» пройшла з 6 по 20 серпня 2006 року. Англомовний варіант назви — Summer School «Achievements and Applications of Contemporary Informatics, Mathematics and Physics», букви якого складають абревіатуру, що стала брендом Школи — AACIMP.
Програма складалась з різних курсів, які умовно були розділені на 3 тематичних блоки: сучасні аспекти інформатики, концепції сучасного природознавства, сучасна математика. З часом умовний поділ на тематичні блоки трансформувався у паралельні профільні стрими (stream (англ.) — напрямок). Так, з 2010 року програма Школи складається з 3 або 4 паралельних стримів. Звичними для учасників школи стали стрими з дослідження операцій, обчислювальних нейронаук, комп'ютерних наук. Особливістю стримів є щорічна зміна центральної тематики (фокусу) стриму. Наприклад, у 2012 році стрим з комп'ютерних наук був присвячений практичним аспектам розробки додатків до мобільних телефонів, в 2013 — машинному навчанню (Machine Learning), а у 2014 - обробці та зберіганню даних (Data Mining).

З розвитком програмної частини Школи, цілком природним став перехід від двомовного формату до 100% англомовного, оскільки учасники та лектори Школи — інтернаціональна наукова спільнота.
 — про Літню Школу AACIMP-2012

Цілі та задачі проекту 
Головна ціль проекту — популяризація науки серед молоді.

Задачі:
 Створення навчальної програми, що охоплює найновіші тенденції наукових дисциплін, представлених на стримах Школи;
 Формування у студентів та аспірантів інтересу до науки та бачення себе як частини процесу розвитку світової науки;
 Формування уявлення про специфіку наукової роботи у різних країнах світу;
 Ознайомлення учасників Літньої Школи з традиціями різноманітних наукових Шкіл;
 Створення платформи для спілкування та обміну досвідом між зацікавленими в науці студентами і аспірантами, а також їх спілкування з відомими вченими, дослідниками і розробниками.

 — IFORS

Програма 

Програма Літньої Школи AACIMP складається з навчальної на культурної частини. Навчальна програма кожного зі стримів представлена різними науковими дисциплінами, об'єднаними загальною тематикою стриму.

В той же час, проект не спеціалізується на підготовці учасників у вузькій науковій сфері, а, скоріш, є введенням у певну наукову область, і дає можливість розширити свій кругозір. Основна частина дня на проекті присвячена лекціям та семінарам. Також проводяться круглі столи та пленарні лекції з міждисциплінарних тематик, предметні навчальні екскурсії до лабораторій та на підприємства, відповідно до тематики стриму, постер-сессії та ін.

У 2013 році учасники Школи взяли участь у запуску гексакоптера .

Насичена культурна програма пропонує пішохідні екскурсії центром Києва, виїзні екскурсії до міст-музеїв східнослов'янської історії та культури, різноманітні квести, кіноклуб, спортивні заходи, вечори настільних ігор, майстер-класи з файєр-шоу, малювання, вишивання та ін. Традиційним став ярмарок культур.

Викладачі 

Лектори Літньої Школи — відомі дослідники та вчені, викладачі провідних університетів світу, представники компаній зі світовим ім'ям. В 2012 році викладачами Школи у тому числі стали:

Стрим Дослідження операцій
 д-р. Ерік Кропат (Університет Бундесвера\ ITIS, Інститут Теоретичних Комп'ютерних Наук, Математики та Дослідження Операцій, Мюнхенський Університет, Німеччина).
 Проф. Олександр Макаренко (Інститут Прикладного Системного Анализу НТУУ КПИ, Україна)
 Проф. Олег Прокоп'єв (Відділ Індустріального Проектування, Пітсбурзький Університет, США)
 Костянтин Третьяков (Відділ Комп'ютерних Наук, Університет Тарту, Естонія)
 Проф. Герхард-Вільгельм Вебер (Відділ Математики Фінансів та Відділ Обчислювальних Наук, Інститут Прикладної Математики, Університет Середнього Сходу, Туреччина; запрошений професор Факультету Економіки, Менеджменту та Юриспруденції, Зігенський Університет, Німеччина; співробітник Центру дослідження оптимізації та контролю (CEOC), Університет Авейро, Португалія).

Стрим Нейронауки
 д-р Павло Белан (Інститут фізіології ім. Богомольця, Київ, Україна)
 д-р Євгенія Бєлова (Науково-дослідний інститут нейрокібернетики ім.. О. Б. Когана Південного федерального університету, Ростов-на-Дону, Росія)
 д-р Антон Чижов (Фізико-технічний інститут ім.. А. Ф. Йоффе РАН, Санкт-Петербург, Росія)
 проф. Віталій Дунін-Барковський (Науково-дослідний інститут системного аналізу РАН, Москва, Росія)
 проф. Пітер Ерді  (Колледж Каламазу, США; Дослідний інститут фізики елементарних частин та ядерної фізики УАН, Будапешт, Угорщина)
 проф. Джон Рінзель (Нью-йоркський державний університет, Нью-Йорк, США; університет Цинхуа, Пекін, Китай)
 д-р Рубен Тікіджи-Хамбурьян (Науково-дослідний інститут нейрокібернетики ім. О. Б. Когана Південного федерального університету, Ростов-на-Дону, Росія; Луїзіанський державний університет, Центр наук про здоров'я, Новий Орлеан, США)
 д-р Нана Войтенко (Інститут фізіології ім. Богомольця, Київ, Україна)

Стрим Розробка програмних додатків для мобільних платформ
 Іван Міллс — IT-консультант, Netlight AB  (Швеція)
 Василій Савін — IT-консультант, UAB Sintagma (Литва), асистент кафедри Уппсальського університету; працює в Netlight AB (Швеція)
 Олексій Лєонов — проектний менеджер і розробник, інвестиційний банк Phoenix Capital.

Стрим Сучасна енергетика
 проф. Йосіо Мацукі (Кафедра математичних методів системного анализу, Інститут Прикладного системного анализу, НТУУ «КПІ», Україна)
 д-р Мішель Шуа (Інститут радіаційного захисту та ядерної безпеки (IRSN, Франція)
 Ян Хаверкамп (працює в Грінпіс; спеціаліст-консультант у сфері ядерної енергетики та енергетичної політики в Центральній та Східній Європі; Чехія, Нідерланди).
 проф. Валерій Пугач (завідувач відділу фізики високих енергій Інституту ядерних досліджень НАН України, член Міжнародної ради по співробітництву в експериментах HEBA-B (DESY, Гамбург), LHCb  (CERN, Женева), CBM (GSI-FAIR, Дармштадт)
 Ріута Касада (адъюнкт-професор, відділ досліджень сучасної атомної енергетики, відділ виробництва сучасної енергії, інститут сучасної енергії, Кіотський університет, Японія)
 д-р Йоганн Хартер - головний операційний директор Activ Solar
В 2013 році викладачами стали:

Стрим Дослідження Операцій
 Проф. Герхард-Вільгельм Вебер (Відділ Математики Фінансів та Відділ Обчислювальних Наук, Інститут Прикладної Математики, Університет Середнього Сходу, Туреччина; запрошений професор Факультету Економіки, Менеджменту та Юриспруденції, Зігенський Університет, Німеччина; співробітник Центру дослідження оптимізації та контролю (CEOC), Університет Авейро, Португалія)
 д-р. Ерік Кропат (Університет Бундесвера\ ITIS, Інститут Теоретичних Комп'ютерних Наук, Математики та Дослідження Операцій, Мюнхенський Університет, Німеччина)
 Проф. Олександр Макаренко (Інститут Прикладного Системного Аналізу НТУУ "КПІ", Україна)
 Проф. Іван Аржанцев - професор кафедри вищої алгебри механіко-математичного факультету МДУ імені М.В. Ломоносова (Росія), Яндекс
 д-р Олексій Мостовий - Техаський університет в Остіні, США
Стрим Нейронауки
 д-р Євгенія Бєлова (Науково-дослідний інститут нейрокібернетики ім.. О. Б. Когана Південного федерального університету, Ростов-на-Дону, Росія)
 д-р Антон Чижов (Фізико-технічний інститут ім.. А. Ф. Йоффе РАН, Санкт-Петербург, Росія)
 проф. Віталій Дунін-Барковський (Науково-дослідний інститут системного анализу РАН, Москва, Росія)
 д-р Сергій Яковенко, Медичний університет Західної Вірджинії, Лабораторія нейроінженерії, США
 Проф. Олександр Макаренко (Інститут Прикладного Системного Анализу НТУУ КПИ, Україна)
Прикладні комп'ютерні науки
 Костянтин Третьяков (Відділ Комп'ютерних Наук, Університет Тарту, Естонія)
 д-р Олексій Молчановський (Факультет інформатики і обчислювальної техніки, НТУУ "КПІ", Україна)
 Дмитро Дзюба - дослідник штучного інтелекту з AILEN Lab, науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, випускник фізико-технічного інституту КПІ, Україна
 Дмитро Приліпко - Факультет електротехніки і інформаційних технологій інституту електроніки, Магдебурський університет імені Отто фон Геріке, Німеччина
 Анна Лєонт’єва (Відділ Комп'ютерних Наук, Університет Тарту, Естонія)

Кілька лекцій 2013 року можна подивитись на youtube:
 лекція проф. Гюльзер Коксал на тему "Multi-response optimization approaches and their applications in parameter design for robust products" 
 лекція проф. Герхарда-Вільгельма Вебера (стрим "Дослідження операцій"
 лекція Олексія Молчановського з теми "Search Heuristics"

Літня Школа AACIMP 2014 

Освітня програма Літньої Школи 2014 складалася з чотирьох паралельних стримів: Нейронауки, Дослідження операцій, Прикладні комп'ютерні науки та Енергетика.

В 2014 році викладачами у тому числі стали:

Стрим Дослідження Операцій 
 Проф. Герхард-Вільгельм Вебер (Відділ Математики Фінансів та Відділ Обчислювальних Наук, Інститут Прикладної Математики, Університет Середнього Сходу, Туреччина; запрошений професор Факультету Економіки, Менеджменту та Юриспруденції, Зігенський Університет, Німеччина; співробітник Центру дослідження оптимізації та контролю (CEOC), Університет Авейро, Португалія)
 д-р. Ерік Кропат (Університет Бундесвера\ ITIS, Інститут Теоретичних Комп'ютерних Наук, Математики та Дослідження Операцій, Мюнхенський Університет, Німеччина)
 Проф. Олександр Макаренко (Інститут Прикладного Системного Аналізу НТУУ "КПІ", Україна)
 Антон Івінський - Яндекс
 Олександр Романко - старший науковий співробітник, Risk Analytics, Business Analytics, IBM Canada, професор за сумісництвом, Університет Торонто, Канада

Стрим Нейронауки 
 д-р Павло Белан (Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, Київ, Україна)
 д-р Сергій Яковенко, (Університет Західної Вірджинії, Лабораторія нейроінженерії, США)
 д-р Нана Войтенко (Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, Київ, Україна)
 д-р Генадій Цимбалюк (Інститут нейронаук, Державний університет Джорджії, Атланта, США)
 Сергій Кочубей - викладач факультету фізики, електроніки та комп'ютерних систем, Дніпропетровський національний університет, Україна

Стрим Прикладні комп'ютерні науки 
 Костянтин Третьяков (Відділ Комп'ютерних Наук, Університет Тарту, Естонія)
 Дмитро Карамшук (Відділ Інформатики, King's College London, Велика Британія)
 Станіслав Левенталь - представник науково-дослідного інституту Samsung в Україні, Україна
 Дмитро Приліпко - Факультет електротехніки і інформаційних технологій інституту електроніки, Магдебурський університет імені Отто фон Геріке, Німеччина
 Анна Лєонт’єва (Відділ Комп'ютерних Наук, Університет Тарту, Естонія)

Стрим Енергетика 
 д-р Гюнтер Бек  - австрійський (німецький, чеський) ботанік, професор Віденського та Празького університетів, компанія Beck&Partner KG, Австрія
 д-р Йоганн Хартер - головний операційний директор Activ Solar
 д-р Сергій Хайрнасов (Теплоенергетичний факультет НТУУ "КПІ", Україна)
 Андрій Лісовик - компанія КиівЕско , Україна
 Вадим Литвин - компанія КиївЕско, Україна
 Олексій Тахістов - голова відділу "Управління і автоматизація приміщень" ДП "Siemens Ukraine", Україна
 Тетяна Ернст - керівник та головний архітектор всіх проектів архітектурної майстерні "Архітектура та Екологія ", член Союзу Архітекторів України, кандидат архітектури.

Учасники 

Учасники проекту — студенти, аспіранти, молоді вчені та спеціалісти в області природничих і точних наук.

Проект «Літня Школа AACIMP» «розрахований на інтелектуальну соціально активну молодь, яка прагне до саморозвитку, цікавиться сучасним станом науки та планує займатись науково-дослідною та інноваційною діяльністю.»

За умовами квесту Києвом учасники мали підготувати відео-звіти. Ось посилання на кілька з них:
 2013 рік, команда "Scorpions" 
 Студентське життя на Літній Школі AACIMP 2013

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Літньої Школи AACIMP http://summerschool.ssa.org.ua/ 
 http://www.facebook.com/aacimp 
 https://twitter.com/AACIMP 

Літо
Школи за типом
Студентські організації України
Київський політехнічний інститут